Kriegsmann ist der Familienname folgender Personen:
 Heinrich Kriegsmann (1925–2003), deutscher Chemiker
 Joseph Kriegsmann (1796–1867), deutscher Optiker
 Wilhelm Christoph Kriegsmann (1633–1679), deutscher Kammerrat und Autor

Siehe auch:
 Alan M. Kriegsman (1928–2012), US-amerikanischer Journalist